Hirschengraben steht für:

 Hirschengraben (Bern), einen Platz in der Stadt Bern.
 Hirschengraben (Luzern), eine Strasse in der Stadt Luzern.
 Hirschengraben (Zürich), eine Strasse in der Stadt Zürich, unter der der Hirschengrabentunnel verläuft.

Siehe auch:

 Hirschgraben